Linea Bianca è un trimestrale di scienze e cultura calcistica, fondato nel 2004.

Storia

Linea Bianca  libro-giornale trimestrale di scienze e cultura calcistica, fondato da Mario Sconcerti, edito da Limina. All’interno del trimestrale, vengono raccontati scandali, storie ed interviste del passato recenti e meno recenti. Molti sono i giornalisti noti che hanno contribuito durante gli anni.

Il primo numero Il portiere raccontato porta le firme di:

Giovanni Arpino
Franco Baldini
Ottavio Bianchi
Roberto Beccantini
Luigi Bolognini
Maurizio Crosetti
Antonio Dipollina
Luigi Delneri
Gianluca Favetto
Gigi Garanzini
Luigi Garlando
Gabriella Greison
Gianni Mura
Giancarlo Padovan
Darwin Pastorin
Tommaso Pellizzari
Roberto Perrone
Mario Sconcerti

Note

Collegamenti esterni 
 

Riviste sportive italiane
Riviste sul calcio